Mistrzostwa świata w unihokeju kobiet – międzynarodowy turniej unihokeja organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) dla żeńskich reprezentacji narodowych. W 1996 roku po raz pierwszy zorganizowano turniej mężczyzn a w następnym roku turniej kobiet.  Poprzednikiem MŚ były Mistrzostwa Europy, które odbywały w 1994 i 1995 roku. Dotychczas w turnieju kobiet oprócz zwycięstw Szwedek i Finek po złoty medal raz sięgnęły również Szwajcarki.

Kwalifikacje 
Począwszy od MŚ Kobiet w 2013 roku wprowadzono nowy system kwalifikacji do Turnieju finałowego Mistrzostw Świata w którym wszystkie drużyny oprócz organizatora będą musiały brać udział w kwalifikacjach. Zmiana ta ma na celu zwiększenie poziomu i rangi mistrzostw na poziomie rozgrywek grupowych.

Rezultaty

Tabela medalowa

Tabela szczegółowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Unihokeja

!